Mirambeau (Charente-Maritime), commune française de la Charente-Maritime
 Mirambeau (Haute-Garonne), commune française de la Haute-Garonne